PARP10 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 025 амінокислот, а молекулярна маса — 109 998.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, глікозилтрансфераз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з НАД. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки